Иранский эублефар, или геккон Аримана () — наземная ящерица из рода эублефаров. Эндемик Ирака и Ирана, редкий вид. К 1988 году был известен по немногим музейным экземплярам. Биология вида на тот момент была практически не изучена, а меры охраны не разработаны. Научное название образовано от имени Аримана (Ангра-Майнью) — зороастрийского бога тьмы.

Описание

Внешний вид 
Внешне очень напоминает туркменского эублефара, но крупнее его: до 25 см с хвостом.В природе живёт до 10 лет,  террариумных условиях: 15, 20 лет при хорошем содержании.

Распространение 
Обитает на юго-востоке Ирака и в сопредельных районах Ирана. Активен ночью. Днём прячется под камнями и в норах грызунов. Также является популярным домашним питомцем по всему миру.

Питание 
Питается насекомыми и другими членистоногими, мелкими ящерицами, а также мелкими грызунами. При содержании в террариумных условиях нужно кормить исключительно насекомыми такими как сверчки, мучные черви, зоофобусы, гусеницы табачного бражника а также туркменскими и мраморными тараканами.

Примечания

Литература 
 

Эублефаровые
Животные, описанные в 1966 году
Пресмыкающиеся Азии